S28 ou S-28 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Vanguard (S28), un sous-marin nucléaire lanceur d'engins de la Royal Navy ;
 Letov Š-28, un avion de reconnaissance tchèque.

Sciences 
Chimie
 Le conseil de prudence: Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec…, sur les étiquettes de produits

Médecine
 Ecrasement du thorax et amputation traumatique d'une partie du thorax, d’après la classification internationale des maladies.

Transport 
  Ligne S28 du S-Bahn Rhin-Ruhr en Allemagne ;
  Ligne S28 du RER Argovien en Suisse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres